Zimmers steht für:
 The Zimmers, britische Band
 den deutschen Namen von Cembra, einem Ort im Trentino in Italien

Siehe auch:
 Zimmert